Escarigo pode ser:

 Escarigo - freguesia no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal
 Escarigo - freguesia no concelho do Fundão, Portugal

Desambiguação